Catherine Booth (1829-1890), mede-oprichtster van het Leger des Heils
 Catherine Booth (1858-1955), commissaris voor het Leger des Heils in Frankrijk en Zwitserland